В одиночному розряді тенісного турніру Palm Beach Cup marzo 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кеті Горват здобула титул, у фіналі перемігши Петру Делі-Жош 3–6, 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Джоанн Расселл (2-ге коло)
  Сабрина Голеш (2-ге коло)
  Кеті Горват (переможниця)
  Камілл Бенджамін (1-ше коло)

 Енн Мінтер (2-ге коло)
 Террі Фелпс (півфінал)
 Бет Герр (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Palm Beach Cup